Ендерс — прізвище німецького походження.

 Джон Ендерс (* 1897 — † 1985) — американський біолог, лауреат Нобелівської премії з фізіології й медицини 1954 року
 Дітер Ендерс (* 1946) — німецький хімік
 Рене Ендерс (* 1987) — німецький велогонщик, олімпійський медаліст 2008 року
 Том Ендерс (* 1958) — німецький підприємець, виконавчий директор компанії «Airbus»

Німецькі прізвища